Hervé Boulc'h (1978-), joueur français de volley-ball.
 Laurent Le Boulc'h (1960-), évêque catholique français.
 Jean-Pierre Le Boul'ch (1940-2001), peintre et graveur français.
 Marguerite Boulc'h (1891-1951), chanteuse française sous le pseudonyme de Fréhel.
Patronyme breton